Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ta“ beginnt.

Ta 



 Ta, altägyptischer Wesir der 20. Dynastie
 Ta Lou, Marie-Josée (* 1988), ivorische Sprinterin
 Ta Mok (1926–2006), kambotschanischer Widerstandskämpfer, Hauptfigur in der Führung der Roten Khmer
 Ta, Tri (* 1973), US-amerikanisch-vietnamesischer Kommunalpolitiker
 Ta, Van Thong (* 1965), vietnamesischer Diplomat